Il giorno della vendetta – film del 1959 diretto da John Sturges
Il giorno della vendetta – romanzo di David Gerrold del 1987
Il giorno della vendetta – miniserie a fumetti della DC Comics del 2005